Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Sinner e Joost Winnink che hanno battuto in finale Nicola Bruno e Otavio Della 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Nicola Bruno /  Otavio Della (finale)
 Martin Sinner /  Joost Winnink (Campioni)

 Clinton Ferreira /  Andras Lanyi (semifinali)
 Sergio Cortés /  Gabriel Silberstein (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 1994